David Harum (1915), een film van Allan Dwan
David Harum (1934), een film van James Cruze